Гао, Ґао

Топоніми 
 Гао (Малі)

Персоналії 
 Гао — китайське прізвище.
 Гао Баожун — третій правитель Цзінані.
 Гао Баосюй — четвертий правитель Цзінані.
 Гао Вей — п'ятий імператор Північної Ці.
 Гао Їнь — другий імператор Північної Ці.
 Гао Ке-гун — художник часів династії Юань.
 Гао Лей — китайський стрибун на батуті.
 Гао Лін — китайська бадмінтоністка.
 Гао Лінвей — сьомий президент Китайської Республіки.
 Гао Лінь — китайський футболіст.
 Гао Мін — драматург часів династії Юань.
 Ґао Паньлун — філософ-неоконфуціанець часів династії Мін.
 Гао Сінцзянь — китайський письменник.
 Гао Сян — художник часів династії Цін.
 Гао Тін'юй — китайський ковзаняр.
 Гао Фен — китайська дзюдоїстка.
 Гао Фенхань — художник часів династії Цін.
 Гао Хен — шостий і останній імператор Північної Ці.
 Гао Цзісін — перший правитель Цзінані.
 Гао Цзічун — п'ятий і останній правитель Цзінані.
 Гао Цзянфу — китайський художник.
 Гао Цифен — китайський художник.
 Гао Ці — китайський історик і поет.
 Гао Цунхуей — другий правитель Цзінані.
 Гао Чжань — четвертий імператор Північної Ці.
 Гао Ши — китайський поет часів династії Тан.
 Гао Юаньюань — китайська акторка.
 Гао Юйлань — китайська веслувальниця.
 Гао Юйшен — китайський дипломат.
 Гао Юнь — останній імператор Пізньої Янь.
 Гао Ян — перший імператор Північної Ці.
 Гао Янь — третій імператор Північної Ці.
 Гао Яньчжі — китайська борчиня вільного стилю.
 Гао Яо — китайський футболіст.

Див. також 
 Імператор Гао
 ГАО — Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Китайські прізвища